Rafael Nadal era il detentore del titolo da tre anni, ma è stato sconfitto in semifinale da Dominic Thiem.

In finale Thiem ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (semifinale)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Dominic Thiem (campione)
 Kei Nishikori (semifinale)
 Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
 Karen Khachanov (secondo turno)
 Daniil Medvedev (finale)
 Fabio Fognini (ritirato)

 Denis Shapovalov (secondo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Frances Tiafoe (secondo turno)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (terzo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Nicola Kuhn (secondo turno)

  Feliciano López (primo turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (primo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)

  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Pedro Sousa (primo turno)

Lucky loser 

  Guido Andreozzi (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)

  Nicolás Jarry (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2019